Кабана́к-Сеганви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Кадур. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31096.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 39 км к северо-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 172 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 104 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 78 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 78 активных жителей работали 77 человек (47 мужчин и 30 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 26 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам
 Церковь Св. Иоанна Крестителя

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна